Condado de Terrell puede referirse a dos condados en los Estados Unidos;

  Condado de Terrell (Georgia).
  Condado de Terrell (Texas).